Three Stooges, een Amerikaanse komische act uit de jaren dertig, veertig en vijftig van de twintigste eeuw
The Three Stooges (film), een Amerikaanse komediefilm uit 2012 geregisseerd door de Gebroeders Farrelly